Le terme Val de Villé désigne :
 une vallée vosgienne (Bas-Rhin) dont le cours d'eau principal est le Giessen, et la principale commune, Villé ; cf. Vallée de Villé;
 un lieu-dit de la commune de Châtenois (Bas-Rhin), au débouché de la précédente.